Ел Салтиљо има више значења:

 Ел Салтиљо (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Салтиљо (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Салтиљо (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Салтиљо (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Салтиљо, Ла Асијенда (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Салтиљо (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Салтиљо (Окампо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Салтиљо (Акатик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Салтиљо (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Салтиљо (Хесус Марија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Салтиљо (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Салтиљо (Кањадас де Обрегон), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Салтиљо (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Салтиљо (Хилотепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Салтиљо (Тлакуилотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Салтиљо (Зарагоза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Салтиљо (Аматлан де лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Салтиљо (Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Салтиљо (Тлапакојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику